Пилю́гин — русская фамилия. Известные носители:
 Пилюгин, Данил Сергеевич (род. 1985) — казахстанский хоккеист.
 Пилюгин, Дмитрий Викторович (1976—2000) — российский офицер, гвардии старший лейтенант, герой Второй чеченской войны.
 Пилюгин, Николай Алексеевич (1908—1982) — советский конструктор ракетно-космических систем, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.